«Эйлат» (, ) — израильский ракетный корвет типа «Саар 5». Вступил в строй в феврале 1993 года.

Проект разрабатывался в Израиле. В израильском флоте три корвета этого типа: «Эйлат», «Ханит» («Копьё») и «Лахав» («Клинок»). Ракетное вооружение кораблей состоит из 64 ЗУР «Барак-1» (в 2×32 вертикальных ПУ) и 2×4 ПУ ПКР «Гарпун». На носу корвета 6-ствольный 20 мм зенитно-артиллерийский комплекс «Вулкан Фаланкс» с темпом огня 3000 выстрелов в минуту. На корме — ангар и вертолётная площадка.

Применение 

корвет «Эйлат» был создан для патрулирования прибрежных границ, борьба с контрабандой и перехват мелких вооруженных/камикадзе судов террористической организации ХАМАС.

Ссылки 
 Страница на globalsecurity.org 
 Страница на naval-technology.com 
 Страница на hazegray.org 
 https://web.archive.org/web/20080202161911/http://www.waronline.org/IDF/Articles/Navy/modern.htm

Корветы типа «Саар-5»